Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1956.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 26. Juli bis 6. August 1956, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, X. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1956)

Anmerkung: Laut dem Hamburger Abendblatt ging das Finale 6:3, 6:2 aus. Auch der Erstrundensieg von Ward/Oakley wird dort mit 6:4, 5:7, 6:0 anders angegeben. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1956